d'Ibérie ou saint Vakhtang Gorgasali (440 - 502 ou 522 ?), roi d'Ibérie ;
 , astéroïde nommé en l'honneur du précédent.